Chervone puede referirse a:

Chervone, localidad del Raión de Berezivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Chervone, localidad del Raión de Tarutyne en el óblast de Odesa (Ucrania).